Das  Wort Domitor (lateinisch für „Bezwinger“) steht für:

die chemische Verbindung Medetomidin
Jakob Domitor, das Pseudonym des Sprachforschers Johann Jakob Hemmer
Domitor, ein frühes Projekt der Brüder Lumière